Кохит (англ. kochite) — минерал, с химической формулой — (Na,Ca)Ca(Mn,Ca)ZrTi(SiO)(F,O), или, в другом варианте написания, NaCaMnZrTi(SiO)OF. Назван в честь датского учёного и исследователя Арктики Лауге Коха, исследовавшего геологию Гренландии, в частности тот район, в котором был обнаружен кохит.

Общие сведения 
Залежи кохита были впервые обнаружены в Восточной Гренландии, а затем также в Норвегии и Бразилии.
Цвет минерала — от бесцветного до светло-коричневого. Кохит относится к редким силикатам (германатам). Он обычно обнаруживается вблизи нефелиновых сиенитов. Минерал относится к ,(а точнее является Mn−, Ti-аналогом розенбушита).

Кристаллография 
Кохит образует бесцветные (переходящие в бледно-коричневый цвет) кристаллы
триклинной сингонии,
пространственная группа '''P ,
параметры ячейки a = 1,003 нм, b = 1,133 нм, c'' = 0,7202 нм, α = 90,19°, β = 100,33°, γ = 111,55°, Z = 1,
плотность 3,32 г/см³.

Примечания

Ссылки 
 Данные о кохите на минераловедческом сайте mindat.org/
 Кохит в Атласе Минералов (нем.)
 Кохит на канадском сайте с классификацией минералов
 Кохит. Материал из GeoWiki - открытой энциклопедии по наукам о Земле.

Минералы, названные в честь людей
Силикаты (минералы)